Karnali puede referirse a:

 Karnali, una provincia de Nepal;
 Karnali, una antigua zona administrativa de Nepal;
 Karnali, un río de China, Nepal y la India.